Sankt Johannes (parochie, Herning)
Sankt Johannes (parochie, Kopenhagen)
Sankt Johannes (parochie, Vejle)
Sankt Johannes (parochie, Aarhus)